The Black Waltz — четвёртый полноформатный студийный альбом финской мелодик-дэт-метал-группы Kalmah, выпущенный в 2006 году финским лейблом Spinefarm Records.

Об альбоме 
The Black Waltz — первый альбом группы с клавишником Марко Снеком. На альбоме заметно изменился вокал, превратившись в низкий дэт-метал харш.

На песню The Groan of Wind был снят видеоклип. Альбом занял 48-ю позицию в национальных финских чартах.

Список композиций

Участники записи 
 Пекка Кокко — гитара, вокал;
 Антти Кокко — гитара;
 Марко Снек — клавишные;
 Тимо Лехтинен — бас;
 Янне Кусмин — ударные.

Примечания 

Альбомы 2006 года
Альбомы Kalmah
Альбомы Spinefarm Records